Het KLM Open is een jaarlijks golftoernooi dat deel uitmaakt van de Europese Tour. In 2016 werd het toernooi van 8-11 september gespeeld op The Dutch. Het toernooi werd gewonnen door Joost Luiten.

Titelverdediger is Thomas Pieters. Ook Nicolas Colsaerts, die in 2009 de Dutch Futures won, en tweemaal op de Europese Tour won, doet mee. Joost Luiten is de beste Nederlander op de deelnemerslijst. Vijf Nederlandse Challenge Tour spelers hebben een wildcard gekregen: Wil Besseling,  Darius van Driel, Daan Huizing, Reinier Saxton en Jurrian van der Vaart. Er gaat ook een wildcard naar de winnaar van de Twente Cup, die in het voorafgaande weekend gespeeld wordt.

Baan
Het is de eerste keer dat het KLM Open op The Dutch in Spijk werd gespeeld. De baan is door Colin Montgomerie ontworpen en werd in 2011 geopend.

Resultaten

 
WAGR = World Amateur Golf Ranking, CTR = Challenge Tour Ranking, R2D = Race To Dubai, OWGR = Official World Golf Ranking

golftoernooi in Nederland
Europese PGA Tour 2016
2016